Бондаре́нко, Вита́лий Миха́йлович:
 Бондаренко, Виталий Михайлович (род. 1948) — украинский математик, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.
 Бондаренко, Виталий Михайлович (1925—2018) — советский и российский инженер-строитель, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.